Papa Joan VIII (Roma, 820 - 882), Papa de l'Església catòlica des del 872 fins al 882 
 Joan VIII d'Harcourt (1396 - 1424, Verneuil), comte titular d'Aumale, d'Harcourt i de Mortain 
 Joan VIII d'Harcourt-Lorena (? - 1473), comte d'Harcourt, comte d'Aumale i baró d'Elbeuf de 1458 a 1473 
 Joan VIII de Heinsberg (~1396 - 1459, Kuringen), príncep-bisbe de Lieja de 1456 fins al 1455
 Joan VIII Paleòleg (1390 - 1448), emperador romà d'Orient de Constantinoble (1425-1448) 
 Joan VIII Xifilí, patriarca de Constantinoble de vers el 1064 al 1075, d'una noble família de Trebisonda
 Joan VIII (antipapa)